Les Cavaliers de Rome (The Charioteer of Delphi) est le douzième volume de la série de romans écrits par Caroline Lawrence, Les Mystères romains, publié en France, aux éditions Milan, en . L'action de ce roman historique se situe sous la Rome antique.

Résumé 
Les jeunes amis sont envoyés au Circus Maximus, pour retrouver un cheval de course qui a disparu. Mais il se pourrait qu'une autre chose soit caché derrière cette enquête...

Parutions 
 Milan (Poche Histoire), 2008, 
 Milan (Poche Histoire), ,

Lien externe 
 

Roman historique américain
Roman américain paru en 2008
Roman pour l'enfance et la jeunesse
Roman historique se déroulant dans la Rome antique
Les Mystères romains